Славко Стефановић (кошаркаш)
 Славко Стефановић (музичар) (Славкони)